Дон Пепин Шиппер (; ), более известный как Don Diablo — нидерландский диджей и музыкальный продюсер в жанре электронной музыки. В 2016 году занял 15-е место в списке Top 100 DJs DJ Magazine. В 2017 году занял 11 место в списке лучших диджеев мира по версии DJ Magazine. В 2019 году занял 6 место в том же рейтинге.

Ранние годы 
Родился 27 февраля 1980 года в городе Куворден в Нидерландах. После окончания учёбы, получил степень бакалавра в области журналистики. Свой первый контракт подписал в 15 лет.

В конце 2015 года Диабло основал свой собственный лейбл Hexagon Records. Успех пришёл после таких андеграундных хитов, как «Blow», «Who’s Your Daddy», «Pain is Temporary», «Pride Is Forever», «Hooligans» и «Animale». «Blow» был первым синглом, создавшим большой шум в международных клубах. Он получил лицензию более чем в десяти странах.

Карьера

1997—2005 
Диабло играл свои сеты в Канаде, Великобритании, США, Австралии, Японии, Бразилии и Израиле. Он играл в клубах и на фестивалях, в том числе в клубе «Passion» в Лондоне в качестве резидента в 2002 году.

В 2004 году запустил свой отдельный музыкальный проект под названием «Divided». В проекте было два музыкальных хита: «The Music, the People», и «Easy Lover».

2006—2009 
В 2006 году Диабло вошёл в британский чарт UK top 3 с музыкальным хитом «Exceeder».

В 2009 году выпустил совместную песню с английским певцом, рэпером Example. Песня получила название «Hooligans». Она достигла 15-го номера в UK Dance Chart.

2010—2013 
В 2010 году в сотрудничестве с канадской электронной группой Dragonette появился хит «Animale», он попал в Dutch Singles Chart и в бельгийский чарт Ultratop.

В 2013 году выпустил песню для компьютерной видеоигры 2013 года Batman: Arkham Origins.

2014—2016 
В 2014 году Диабло презентовал свою новую визуальную концепцию «The Hexagon» с визуальной компанией из Лос-Анджелеса «VSquared Labs».

В октябре 2014 года Диабло попал в DJ Mag’s Top 100 DJs на 82 место.

В 2015 году его радиошоу HEXAGON транслировалось более чем в 35 странах и занимает каждую неделю топ-10 в iTunes. В том же году сотрудничал с Tiesto. Они выпустили трек «Chemicals» с участием датского певца Томаса Троелсена.

В 2016 году отправился в тур по всей Европе.

2017 — настоящее время 
В 2017 году Диабло продолжил последнюю часть своего тура, а также выпустил свой альбом Past.Present.Future, сборник ранее выпущенных треков. Он также стал хедлайнером таких мировых фестивалей как Tomorrowland, Ultra Music Festival, EDC Las Vegas, Lollapalooza, Creamfields, Mysteryland и других.

В январе 2018 года выпустил новый альбом, который получил название «Future».

26 февраля 2020 года Don Diablo выпустил совместный трек и видео с российским артистом Элджей на песню «UFO».

Награды

Студийные альбомы

Другие альбомы

Синглы

Ремиксы

Примечания 

Музыканты XXI века
Музыканты в жанре электронной музыки
Артисты, известные под псевдонимами